Laaninsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Laaninsaari (ö i Norra Savolax), 
 Laaninsaari (ö i Kuopio), Norra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar